Het ATP-toernooi van Washington 2001 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2001) werd gespeeld van 13 augustus tot en met 19 augustus 2001.

Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington